Chung-fang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongfang (häradshuvudort), Hunan, 
 Zhongfang (ort), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar